Kees Bregman (1947), een Nederlands voetballer
 Ahron Bregman (1958), een Israëlisch journalist, publicist en politicoloog
 Tracey E. Bregman (1963), een Amerikaans actrice
 Rutger Bregman (1988), Nederlands historicus en schrijver